Статус — багатозначний термін; становище, ранг в будь-якій ієрархії, структурі, системі, часі тощо.
 Правовий статус
 Природоохоронний статус
 Соціальний статус
 Статус-кво
 Статус спадщини
 Статус української мови

Посилання